Riviera Express peut désigner :
le Riviera Express, train reliant Nice à Moscou ;
le film Riviera Express, sorti en 1938, également connu sous le nom de L'Accroche-cœur.